Secure Shell, een netwerkprotocol (TCP/IP)
 SSH Student Housing of Stichting Studentenhuisvesting, een woningcorporatie voor studenten in diverse Nederlandse steden
 Stichting Studenten Huisvesting Nijmegen (SSH&), studentenhuisvester in Arnhem en Nijmegen